Les élections parlementaires roumaines de 1996 se sont tenues le , en même temps que l'élection présidentielle.

Contexte
En 1996, les héritiers du Parti communiste roumain réunis autour de Ion Iliescu sont au pouvoir sans interruption depuis 1990. Depuis les élections parlementaires de 1992, le Front démocratique de salut national (dénomination alors du Parti de la social-démocratie de Roumanie (PDSR)), qui n'y avait pas réuni une majorité absolue de sièges, mène la coalition du  avec le Parti de l'unité nationale roumaine, le Parti de la Grande Roumanie (PRM) (tous deux d'extrême droite) et le Parti socialiste du travail d'extrême gauche.

Au centre droit, la coalition Convention démocratique roumaine, réunissant le Parti national paysan chrétien-démocrate, le Parti national libéral et le Parti national libéral-Convention démocrate, s'est maintenue malgré les tensions et les difficultés d’entente entre ses membres.

Résultats 

 L'union sociale-démocrate était une alliance du Parti social-démocrate roumain et du Parti démocrate-Front de salut national.

Conséquences
Ses élections ont donc mis fin à la domination des sociaux-démocrates sur la vie politique roumaine post-communiste et ouvert la porte à la première alternance gouvernementale depuis la révolution. Grâce à un accord de collaboration électorale, parlementaire et gouvernementale signé avec l'Union sociale-démocrate, et à un accord de solidarité gouvernementale avec l'UDMR, Victor Ciorbea est devenu premier ministre le .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes
 Archives de la législature 1996-2000 sur le site de la Chambre des députés

Articles connexes 
 Parlement roumain

Roumanie
1996
Politique en novembre 1996
1996 en Roumanie